Jan van Hooff (primatoloog), een socio-ecoloog
Johan Frederik Rudolph van Hooff, een patriot en vroegere burgemeester van Eindhoven